Strehle ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhart Strehle (* 1937), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Ferdinand Strehle (1834–1910), deutscher Pfarrer und Schriftsteller, Herausgeber der Zeitschrift Quellwasser
 Gabriele Strehle (* 1951), deutsche Modeschöpferin
 Johanna Müller-Strehle (1910–1986), deutsche Pädagogin und Privatschulgründerin
 Martin H. Müller-Strehle (1905–1990), deutscher Pädagoge und Privatschulgründer 
 Max Strehle (* 1946), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Res Strehle (* 1951), Schweizer Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Straehle
 Strele